Lebrun se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean-Paul Antoine Lebrun
 Jean Paul Antoine Lebrun